Аморози () — город в Италии, расположен в регионе Кампания, подчинён административному центру Беневенто.

Население составляет 2 759 человек, плотность населения составляет 251 чел./км². Занимает площадь 11 км². Почтовый индекс — 82031. Телефонный код — 00824.

Покровителем коммуны почитается святой архангел Михаил, празднование 29 сентября.

Ссылки 

Города Италии